Сезон 1944–1945 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 24 вересня 1944 та 20 травня 1945 року. Став 14-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі дві команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 11 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще одна команда брала участь у грі плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій другий в історії трофей національної першості. Майбутні чемпіони захопили лідерство у 17-му турі чемпіонату і з того часу не полишали чильний рядок турнірної таблиці. Втім, на фініші турніру відрив каталонців від найближчого переслідувача, мадридського «Реала», обмежився лише одним очком.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1944-45 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 19 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Хуан Веласко
 Гонсальво II 
 Хайме Еліас 
 Курта 
 Хуан Санс 
 Хосе Райч 
 Гонсальво III
 Хосеп Ескола 
 Сезар Родрігес 
 Хосе Браво 
 Хосе Вальє

Тренер: Хосеп Самітьєр.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1944–45 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1944–45 на bdfutbol.com  

1944-45
1945 у футболі
1944 у футболі